Михаил Пивоваров:
 Пивоваров, Михаил Евдокимович (1919—1949) — Герой Советского Союза.
 Пивоваров, Михаил Иванович (1834—1906) — генерал от артиллерии РИА (1902).
 Пивоваров, Михаил Иванович (1915—1976) — Герой Советского Союза.